Il campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile 2003-2004 è stato il ventiquattresimo organizzato in Italia.

Le ventotto squadre sono divise in due gironi all'italiana su base geografica. Le prime otto di ogni girone disputano i play-off per le due promozioni, le ultime quattro sono invece coinvolte nei play-out per decidere due retrocessioni.

Basket Club Bolzano e Mercede Basket Alghero sono promosse in Serie A1.

Stagione regolare

Girone A

Girone B

Risultati

Verdetti 
 Promosse in Serie A1: Basket Club Bolzano e Mercede Basket Alghero.
 Retrocesse in Serie B d'Eccellenza: Roby Profumi Borgo Val di Taro e Partenio Avellino.
 A fine stagione, la Palmares Catania cede il titolo al Basket Alcamo.

Collegamenti esterni 
 Serie A2 girone Nord (l'anno segnalato è sicuramente errato)
 

Pallacanestro nel 2003
Pallacanestro nel 2004
2004 A2